Fagúndez ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Fagúndez (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Pablo Fagúndez (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Leonardo Fagúndez (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Nicolás Fagúndez (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Ronald Fagúndez (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Silvana Fagúndez, uruguayische Fechterin